У овом чланку су наведени наступи сваке од репрезентација које су имале најмање један наступ на Светским првенствима у фудбалу.

Закључно са Светским првенством у фудбалу 2022. године, 80 репрезентација се такмичило на завршним турнирима. Бразил је једини тим који се учествовао у свих 22 турнира до сада, док је Немачка учествовала на 20, Италија и Аргентина на 18 и Мексико на 17. До сада, осам репрезентација освајало је турнир. Први победник из 1930. био је Уругвај, док је актуелни шампион Аргентина. Најуспешнија нација у такмичењу је тренутно Бразил, који је освојио пехар у пет наврата. Пет тимова је играло финале ​​без освојеног трофеја (Чешка, Мађарска, Шведска, Холандија и Хрватска), док се још дванаест појавило у полуфиналу.

Рангирање по броју наступа

Напомена: На списку се налазе само репрезентације са више од 10 наступа; закључно са наступима на Светском првенству 2022.

Дебитантски наступи
Свако издање Светског првенства имало је бар једног учесника који се појављује први пут.

 Укупан број тимова који су учествовали на Светском првенству до 2022. је 80, користећи Фифину политику репрезентација наследница

Укупни учинци репрезентација

Табела освојених медаља

Детаљни резултати репрезентација по турнирима

Учинак домаћина

Успеси претходних финалиста
Освајач титуле светског првака је раније добијао аутоматско место на наредном турниру, али од првенства 2006. године, место за браниоца титуле више није резервисано. Ипак, ни један бранилац титуле до сада није пропустио првенство.

Аутоматска квалификација никада није важила за пораженог финалисту претходног првенства. Порежени финалиста три пута није успео да се пласира на наредно првенство.

Успеси по конфедерацијама

АФК

КАФ

КОНКАКАФ

КОНМЕБОЛ

ОФК

УЕФА

Напомене

Референце

Светско првенство у фудбалу